Bengt Oxenstierna kan avse flera personer:

Bengt Jönsson (Oxenstierna), (troligen född på 1390-talet, död 1449 eller 1450)
Bengt Kristiernsson (Oxenstierna) (cirka 1452-1495)
Bengt Gabrielsson Oxenstierna (d.ä.), (cirka 1550-1591)
Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591-1643)
Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623-1702)
Bengt Oxenstierna (1866-1935)